

Patronyme 

 Fred Emmer (1934-2019), présentateur de télévision néerlandais.
 Luciano Emmer (1918-2009), réalisateur et scénariste italien.
 Piet Emmer (1944-), historien néerlandais.
 Thomas Earl Emmer II dit Tom Emmer (1961-), homme politique américain.

Toponyme 

 Emmer-Compascuum, village situé dans la commune néerlandaise d'Emmen, dans la province de Drenthe.